Drăgești se poate referi la:
 :
 Drăgești (Dămienești), Bacău
 Drăgești (Tătărăști), Bacău
 Drăgești, Vaslui
 :
 Comuna Drăgești, Bihor
 Drăgești (), Bihor

Vezi și 
 Drăgan (dezambiguizare)

 Drăghești
 Drăghescu

Toponime românești